Списак острва која чине Фарска Острва, којих има 18, а само Литла Димун није насељено.

Види још 
 Административна подела Фарских Острва

Острва Фарских Острва